Вита́лий Мала́хов:
 Малахов, Виталий Ефимович (1954—2021) — украинский театральный режиссёр.
 Малахов, Виталий Павлович (род. 1940) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.